Skvortzovia är ett släkte av svampar. Skvortzovia ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Skvortzovia